Saint-Jean-le-Blanc peut faire référence à deux communes françaises : 

 Saint-Jean-le-Blanc, dans le Calvados ;
 Saint-Jean-le-Blanc, dans le Loiret et également chef-lieu du canton de Saint-Jean-le-Blanc.
voir aussi : Démographie de Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), Élections à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret)